De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2007 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2007. De race werd verreden op 24 juni 2007 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Groot-Brittannië